«Big Eyes» — первый сингл-саундтрек с альбома саундтреков к фильму Большие глаза (2015), снятый режиссёром Тимом Бёртоном. Автором сингла являются Дель Рей и Дэн Хит. Сингл записала американская певица Лана Дель Рей. Релиз композиции официально состоялся 23 декабря 2014 года на канале LanaDelReyVEVO.

Также вместе с этим синглом вышел ещё один, записанный Ланой для этого же фильма. Сингл номинировался на премию Золотой глобус 2015 года, но он не удостоился премии.

История создания 
Лана Дель Рей написала и исполнила две песни для фильма Тима Бёртона — Большие глаза. Песня Big Eyes мы можем услышать в самом фильме, а песню I Can Fly вставили для титров фильма. Она звучит в самом конце. По словам одного из продюсеров фильма Ларри Карезюски: «Тим показал фильм Лане и она была от фильма просто в восторге. Наша героиня не может „найти голос“ помощи, поэтому Лана и получила возможность записать песню к фильму, чтобы открыть Маргарет глаза».

Релиз сингла 
Официальный тизер фильма Большие глаза с актрисой Эми Адамс и со звучащей в нём песней Ланы был загружен 1 декабря 2014 года в сеть YouTube. Сам саундтрек к фильму появился 19 декабря 2014 года на официальном канал LanaDelReyVEVO. На лето 2015 года видео собрало более 5 миллионов просмотров.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ланы Дель Рей (на английском языке)
 Официальный канал Ланы Дель Рей на YouTube
 Официальный микроблог Ланы Дель Рей в сервисе Twitter

Песни Ланы Дель Рей
Песни, написанные Ланой Дель Рей